Związek Bezpieczeństwa Kraju
 Związek Byłych Kurierek